Липлейка:

 Липлейка — село в Спасском районе Пензенской области
 Липлейка — деревня, Ермишинский район, Рязанская область

Реки 
 Липлейка (река) — река в России, протекает в Пензенской области, Республике Мордовия, Нижегородской области.
 Липлейка (приток Сухого Широкоиса) — река в Российской Федерации, протекает в Пензенской области, Республике Мордовия, Нижегородской области.